Baak steht für:
 Baak (Bronckhorst), Dorf in der Provinz Gelderland, Niederlande
 Baak (Hattingen), Ort im Hattinger Stadtteil Winz-Baak, Nordrhein-Westfalen

Baak ist der Familienname folgender Personen:
 Florian Baak (* 1999), deutscher Fußballspieler
 Heinrich Baak (1886–1933) deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Bak (Begriffsklärung)